Александр Сергеевич Корнилов (р. 12 апреля 1985, Душанбе) — российский спортсмен (академическая гребля).

Чемпион Европы 2007 года, член Олимпийской сборной России 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) России
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма